Trient kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Trento (provins), provins, Trentino-Alto Adige, 
 Trento, regionhuvudort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Schweiz 

 Trient, Valais, ort och kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar